Стеллан Брюнелль (; род. 28 сентября 1962) — шведский шахматист, гроссмейстер (2001).

Чемпион Швеции (1991, 2005).
В составе сборной Швеции участник 5-и Олимпиад (1992, 1998—2004) и 6-и командных чемпионатов Европы (1989, 1999—2005, 2011).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Швеции